Dad's Army (en español, el ejército de papa) puede referirse a:

 Home Guard, era una organización de defensa del ejército británico operativa durante la Segunda Guerra Mundial, llamada coloquialmente por los soldados británicos «Dad's Army».
 Dad's Army, es una serie de televisión británica, emitida por la BBC entre 1968 y 1977, sobre un ficticio pelotón de la Home Guard en la Segunda Guerra Mundial.
 Dad's Army, es una película de comedia bélica británica de 1971, basada en la serie original de la BBC.
 Dad's Army, es una adaptación radiofónica de los episodios de la serie de la BBC.
 Dad's Army, es una película de comedia bélica británica de 2016, también basada en la serie de la BBC.
